Tora! Tora! Tora! – film statunitense del 1970 di Richard Fleischer
Tora Tora Tora – album musicale del 1995 dei Melvins